Gipsberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:

 Gipsberg (Ronnenberg) (90 m), in Ronnenberg, Region Hannover, Niedersachsen
 Gipsberg (Sperenberg) (79,8 m), bei Sperenberg, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg